Linden Park ist der Name folgender geographischen Objekte:

 Linden Park (Australien), Vorort von Adelaide
 Linden Park (Massachusetts), Park in Brookline 
 Linden Park (New York), Park in Queens

Siehe auch:

 Lindenpark, Kulturzentrum in Potsdam-Babelsberg